Schwyz (kanton), een Zwitsers kanton.
 Schwyz (district), een district daaringelegen.
 Schwyz (stad), de hoofdstad van dat kanton en dat district.